es un nombre común japonés Unissex, que puede usarse también como apellido.

Escritura 
Madoka se puede escribir usando kanjis diferentes, y puede significar:

 como nombre
 円, "círculo"
 円花, "círculo, flor"
 窓香, "ventana, incienso/aroma"
 窓花, "ventana, flor"
El nombre también puede escribirse en hiragana o katakana.
 como apellido
円, "círculo"

Personas reales 
 Madoka como nombre
 Madoka Harada (窓香), deportista de luge japonesa.
 Madoka Kimura (まどか), actriz de voz japonesa.
 Madoka Natsumi (円), deportista de esquí de fondo japonesa.
 Madoka Ozawa (まどか), actriz pornográfica japonesa.
 Madoka Yonezawa (よねざわまどか), actriz japonesa.
 Madoka Asahina (あさひなまどか), actriz japonesa.

 Madoka como apellido
 Yoriko Madoka (円), política japonesa.
 Marsden Madoka, Ministro de Asuntos Exteriores de Kenia.

 Madoka como nombre artístico.
Madoka (円華), luchador profesional japonés.
Madoka (円), una estrella del rock japonesa y guitarrista de la banda UnsraW.

Personajes fictícios 
 Madoka como nombre
 Madoka Ayukawa (まどか), personaje de la serie de manga y anime Kimagure Orange Road.
 Madoka Fujisaki, personaje de la serie de anime Angelic Layer.
 Madoka Hino, personaje secundario de la serie de anime,manga y novela visual Da Capo .
 Madoka Kaname (鹿目 まどか), personaje del anime Puella Magi Madoka Magica.
 Madoka Kijou (まどか), personaje del juego Tokimeki Memorial Girl's Side.
 Madoka Kiyoko (円 紀世子), personaje de la serie de anime Gilgamesh.
 Madoka Kugimiya (円), personaje de la serie de manga Mahō Sensei Negima!.
 Madoka Mano (マドカ), personaje de la serie de anime Mamono Hantā Yōko.
 Madoka Mawari (円), personaje de la serie de manga Tenjō Tenge.
 Madoka Narumi, personaje de la serie de manga y anime Spiral: The Bonds of Reasoning.
 Madoka Tatsuya (円 竜也), personaje de la serie de anime Gilgamesh.
 Madoka Terumichi (円 輝道), personaje de la serie de anime Gilgamesh.
 Madoka Tsukimori (つきもり まどか), personaje del juego Project Zero 4.
Madoka Tamaki (玉木まどか), personagem de la serie de manga Bozebeats

Otros

Madoka Una cafetería en Guadalajara, México fundado en 1959.

Nombres japoneses